Tungsten steht für:
 Palm Tungsten, ein Personal Digital Assistant (PDA)
 Tungsten Graphics, ehemaliger US-amerikanischer Software-Hersteller, heute Teil von VMware
 Tungsten (Nordwest-Territorien), Gemeinde in den Nordwest-Territorien, Kanada
 das chemische Element Wolfram in der englischen Sprache

Siehe auch: